Bateria de níquel-hidrogen, una bateria recarregable amb una font d'energia basada en níquel i hidrogen
 Pila de combustible d’hidrogen, una bateria electroquímica que utilitza l’hidrogen com a font de combustible